

Biografia

Annalisa Garancini (30 ottobre 1964) è una giornalista televisiva. Si è laureata in lettere moderne nel 1988 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha conseguito un dottorato di specializzazione in Teoria e tecnica delle comunicazioni sociali nel 1992. La sua carriera giornalistica comincia al Corriere della Sera nel 1987; comincia la carriera televisiva nel 1994 presso la Rai a Milano. Nel 1998 viene trasferita alla sede centrale di Roma della Rai.
Nel 2001 torna in Lombardia come giornalista televisiva presso Mediaset. Ha lavorato al Tg4, a News mediaset, a Canale 5.